

Patronyme 

 Firmin Boissin, (1835-1893), écrivain catholique français
 Joseph Boissin, (1869-1947), homme politique français
 Ely Boissin, ( ? - ), écrivain et peintre français

Homonymie
Homonymie de patronyme